Sedna (mitologia), deessa del mar en la mitologia inuit 
 (90377) Sedna, objecte transneptunià